Двигатель GP7200 — новый авиационный турбовентиляторный двигатель производства объединения Engine Alliance.

Разработка двигателя 
Двигатель разрабатывался Engine Alliance, включающим GE Aviation, Pratt & Whitney, SNECMA и MTU Aero Engines.

Разработчики узлов двигателя 
 Вентилятор и компрессор низкого давления — Pratt & Whitney на основе двигателя PW4084
 Компрессор высокого давления — GE и SNECMA на основе двигателя GE90
 Камера сгорания — GE и SNECMA на основе двигателя CF6
 Турбина высокого давления — GE и SNECMA на основе двигателя GE90
 Турбина низкого давления — Pratt & Whitney и MTU на основе двигателя PW4084

Вначале предполагалось использовать двигатель на Boeing 747, но затем было принято решение применить двигатель на новом самолёте Airbus A380-800.
Параллельно компанией Rolls-Royce plc был разработан двигатель Trent 900, вначале бывший единственным двигателем для Airbus A380. В настоящее время предполагается оснастить 48 % флота Airbus A380 двигателями GP7200, а 52 % — Trent 900. Авиакомпания ОАЭ уже сделала заказ на 45 авиалайнеров Airbus A380-800 с двигателем GP7200 (1/3 продаж самолёта). В прошлом авиакомпания ОАЭ предпочитала двигатели Rolls-Royce.
Номера моделей Airbus A380, оснащённых двигателями GP7200, имеют код A380-86X (где 6 — код двигателя).

Испытания двигателя 
 Наземные испытания двигателя начались в апреле 2004.
 Федеральное управление авиации сертифицировало двигатель для коммерческого использования 4 января 2006.
 Первый запуск двигателя GP7200 на Airbus A380 осуществлён 14 августа 2006.
 Первый полёт Airbus A380 с двигателем GP7200 осуществлён 25 августа 2006. Полёт начался и завершился в Тулузе. Продолжительность полёта — 4 часа. Днём ранее испытания прошли неудачно.

Варианты  
GP7270 (A380-861)
GP7272 (A380-862)
GP7277 (A380-863F)
GP7281 (A380-864F)

Основные заказчики двигателя 
 Emirates
 Air France
 UPS
 International Lease Finance Corporation
 Korean Air
 Трансаэро

Характеристики GP7270

Общие сведения 
 Тип: Двухконтурный турбовентиляторный
 Длина: 4,74 м
 Диаметр: 3,16 м, край вентилятора — 2,96 м
 Сухая масса: 6712 кг
 Степень двухконтурности: ≈ 8,8
 Формула (GP 7000): 1+5+9-2+6

Эксплуатационные показатели 
 Взлетная тяга 311 кН
 Степень повышения давления: 43,9
 Соотношение тяги к массе: 46,3 Н/кг

Характеристики GP7277

Общие сведения 
 Тип: Двухконтурный турбовентиляторный
 Длина: 4,74 м
 Диаметр: 3,16 м, край вентилятора — 2,96 м

Эксплуатационные показатели 
 Взлетная тяга 343 кН
 Степень повышения давления: 45,6

Ссылки 

 ENGINE ALLIANCE GP7200 NEWS
GP7200